El concurs complet individual va ser una de les quatre proves de gimnàstica artística que es van disputar als Jocs Olímpics d'Estocolm de 1912. La prova tingué lloc el 12 de juliol de 1912 i hi van prendre part 44 gimnastes de 9 nacions diferents.

Medallistes

Resultats 
Els gimnastes havien de realitzar el concurs en quatre elements diferents: barra fixa, barres paral·leles, anelles i salt sobre cavall. La suma de les diferents puntuacions decidí el vencedor.

Referències

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  Gimnàstica - Estocolm 1912 
  www.sports-reference.com - Gimnàstica 1912 

Gimnàstica als Jocs Olímpics d'estiu de 1912